Tema kan have flere betydninger:

 Tema (rejsebureau) – et rejsebureau.
 Et gennemgående indhold f.eks. 
 Tema (musik) – i musikfrase der er udgangspunkt for variationer.
 En temapark – en forlystelsespark med et bestemt emne f.eks. Lego for Legoland.
 Temauge i undervisning
 Temahæfte i et tidsskrift
 Tema, Ghana – en by i det sydlige Ghana

 Tema (film fra 1979) – sovjetisk spillefilm fra 1979 af Gleb Panfilov

Se også 
 Emne